El sulfur de ferro és un compost químic inorgànic. Depenent de l'estat d'oxidació del ferro, pot tractar-se de:
 Pirita (FeS₂)
 Sulfur de ferro (II) (FeS)

Compostos de ferro
Ferro